Чарльз Говард (; около 1536 — 14 декабря 1624) — английский аристократ, 2-й барон Говард из Эффингема с 1573 года, 1-й граф Ноттингем с 1596 года, кавалер ордена Подвязки. Был лордом-адмиралом в правление Елизаветы I и Якова I, руководил разгромом испанской Непобедимой армады.

Биография 
Чарльз Говард был старшим сыном Уильяма Говарда, 1-го барона Говард из Эффингема, и его второй жены Маргарет Гэмидж. Он родился примерно в 1536 году.

Предки

См. также 
 «Эффингем» — тяжёлый крейсер Королевского флота

Примечания 

лорды-адмиралы Англии
02
6-1